Mellanhand kan avse:

Mellanhand (anatomi) – en del av handen i människans kropp
Mellanhand (ekonomi) – en tredje part som erbjuder tjänster mellan två handelspartners